Gummiboot bezeichnet:
 Ein aufblasbares Kunststoff-Boot, siehe Schlauchboot
 Einen UEFI-Bootmanager für Linux